Příjmení Lupu nosí více významných osobností:

 Florea Lupu (1864–1939) – rakouský právník a politik rumunské národnosti
 Marian Lupu (* 1966) – moldavský politik
 Radu Lupu (1945–2022) – rumunský koncertní klavírista